Rezultati Prvenstva Anglije 1904 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvaka 
 Laurence Doherty :  Frank Riseley  6–1, 7–5, 8–6

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1904